Moritzberg steht für:
 Moritzberg (Altwarp), Berg auf der Gemarkung von Altwarp, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Moritzberg (Frankenalb), Berg in der Frankenalb, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Moritzberg (Hildesheim), Stadtteil von Hildesheim, Niedersachsen
 Moritzberg (Röthenbach an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern